Moix est la patronyme catalan d'une famille originaire de Calaceite:
 Alexandre Moix (né en 1972), écrivain et cinéaste français, frère de Yann Moix.
 Ana María Moix (1947-2014), poétesse et romancière espagnole, sœur de Terenci Moix.
 Josep Moix (1898-1973), homme politique espagnol.
 , journaliste espagnol.
 , historien et chanteur espagnol.
 Terenci Moix (1942-2003), écrivain espagnol, frère d'Ana María Moix.
 Yann Moix (né en 1968), romancier et cinéaste français, frère d'Alexandre Moix.

Voir aussi 
 Étymologie des patronymes français

Notes et références 

Patronyme catalan